Marqués de la Valdavia (titel) - sinds 21 juni 1883 bestaande Spaanse adellijke titel
 Marqués de la Valdavia (metrostation) - metrostation in Madrid, gelegen aan onderstaande straat
 Calle de Marqués de la Valdavia - straat in Madrid